Игнасио Агиррегойкоа Бенито (), по официальным советским документам Бенито Игнасио Агирре (; 1923, Пласенсия-де-лас-Армас — 9 марта 1944, Муствеэ) — советский лётчик баскского происхождения, младший лейтенант ВВС РККА; участник боёв на Ленинградском фронте Великой Отечественной войны, погиб во время боёв за освобождение Эстонии.

Биография 
Родился в 1923 году в местечке Пласенсия-де-лас-Армас под Эйбаром, при рождении получил имя Игнасио Агиррегойкоа; второй фамилией также была Бенито. По происхождению — баск, что было установлено в 2002 году сотрудником Института эстонского языка . В 1937 году во время гражданской войны был эвакуирован в СССР: родители погибли во время боевых действий. Член ВЛКСМ с 1939 года; окончил восемь классов школы и Борисоглебскую лётную школу (1941 год).

Летал на Ла-5. Воевал в составе 159-го истребительного авиационного полка (275-я истребительная авиационная дивизия, участвовал в штурмовках войск противника, сопровождении бомбардировщиков, воздушном прикрытии, разведке и воздушных боях.

9 марта 1944 года Агирре отправился с аэродрома Гдова для выполнения лётного задания, однако был сбит над Муствеэ немецкими зенитными орудиями и вынужден был сесть недалеко от Чудского озера. После жёсткой посадки Агирре заметил приближающихся к нему бойцов эстонской самообороны и после короткой перестрелки застрелился, чтобы не попасть в плен.

Похоронен на городском кладбище, в 1973 году был перезахоронен в братской могиле на берегу Чудского озера, где покоятся ещё 200 советских солдат (кладбище ныне находится в ведении города Муствеэ).

Память 
Игнасио Агиррегойкоа был отмечен двумя наградами: орденом Красной Звезды (23 февраля 1944) и медалью «За оборону Ленинграда» (5 сентября 1942). В статье 23 апреля 1975 года в газете «Meie Kodu» была опубликована статья «Тебя не забыли, Бенито Агирре!», автором которой был директор средней школы № 2 Игорь Анисимов, призвавший назвать именем лётчика улицу в Муствеэ. Эта  носит имя Бенито Агирре и по сей день. По мнению историка , Агирре мог быть участником бомбардировки Таллина 9 марта, поэтому его именем называть улицу было неуместно, хотя явных доказательств тому не было предъявлено.

Изначально название улицы было дублировано и на русском языке. С 2002 года после публикации статьи Пеэтера Пялла о подлинном имени и фамилии испанского лётчика в эстонской прессе началась кампания за переименование улицы по всем правилам: статью с призывами переименовать улицу по правилам баскского языка опубликовал в газете Eesti Ekspress журналист . Однако переименование так и не состоялось.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Иммигрировавшие в СССР из Испании
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Застрелившиеся в СССР